Појам куна или куне се може односити на:
 у биологији:
 Куне (натпородица), натпородицу сисара
 Куне (породица), породицу сисара
 Куне (потпородица), потпородицу сисара
 Куне (род), род сисара
 насеља:
 Куна Конавоска, насеље у општини Конавле, Хрватска
 Куна Пељешка, насеље у општини Оребић, Хрватска
 остало:
 Хрватска куна, валута Независне Државе Хрватске и Републике Хрватске
 Куна (НДХ), валута Независне Државе Хрватске
 Куна (српска народна књижевност), женски лик из српске народне књижевности
 , валута Руса

Види још 
 Куново